Martinho é o nome de somente três papas] católicos, apesar de a numeração ascender a cinco; de facto, nunca existiram os papas com os nomes de Martinho II e Martinho III, que foram confundidos com os papas Marinho I e Marinho II; quando Simão de Brion ascendeu a trono papal em 1281 e escolheu para nome de sagração Martinho, baseando-se na crença de que teria havido três papas Martinho, foi proclamado pontífice sob o nome de Martinho IV.

074  Papa Martinho I  ~ (649-655)
109  Papa Marinho I (Papa Martinho II) ~ (882-884)
129  Papa Marinho II (Papa Martinho III) ~ (942-946)
191  Papa Martinho IV ~ (1281-1285)
212  Papa Martinho V ~ (1417-1431)

Ver também 

 Papa Marinho (ou Papa Marino)

Desambiguação